Hawaiian Snow — спільний комерційний мікстейп американських реперів Тоні Єйо та Денні Брауна, виданий лейблом G-Unit Records 14 вересня 2010 р. На сольний трек Брауна «Cyclops» існує відеокліп.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Тоні Єйо
Альбоми Денні Брауна